O Kaya-Iloilo Futbol Club é um clube de futebol com sede em Makati City, Filipinas. A equipe compete no Campeonato Filipino de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1996.

Ligações externas 
 Sítio oficial

Clubes de futebol das Filipinas
Clubes de futebol fundados em 1996